O'Reilly est la forme patronymique du nom irlandais  (en gaélique irlandais : Uí Raghaile). Ce nom est courant en Irlande, avec la plus grande concentration dans le comté de Cavan. O'Reilly est ainsi le onzième nom irlandais le plus porté. Sa variante Riley est un prénom courant aux États-Unis.

Patronyme 

 Ahna O'Reilly (1985-), actrice américaine
 Alejandro O'Reilly (1722-1794), ancien gouverneur espagnol de la Louisiane  
 Bill O'Reilly (1949-), journaliste, présentateur de télévision et polémiste américain 
 Bill O'Reilly (1905-1992), joueur de cricket australien
 Cal O'Reilly (1986-), joueur de hockey sur glace canadien et frère de Ryan O'Reilly
 Cyril O'Reilly (1958-), acteur américain 
 Emily O'Reilly (1957-), journaliste irlandaise, médiateur européen
 Finbarr O'Reilly (1971-), photographe canadien
 Genevieve O'Reilly (1977-), actrice irlandaise
 Graham O'Reilly (1947-), musicien d'origine australienne
 Heather O'Reilly (1985-), joueuse de soccer américaine
 
 John Joe O'Reilly (1919-1952), joueur de football gaélique
 John O'Reilly (1940-), compositeur américain
 Kieran O'Reilly (1952-), évêque irlandais
 Leonora O'Reilly (1870-1927), syndicaliste et réformatrice sociale américaine
 Maddy O'Reilly (1990-), actrice américaine de films pornographiques
 Patrice-John O'Reilly (1806-1861), abbé catholique français d'ascendance irlandaise
 Patrick O'Reilly (1900-1988), père mariste, ethnologue
 Rodolfo O'Reilly (1939-2018), joueur et entraîneur de rugby à XV et secrétaire d'État au Sport argentin
 Ryan O'Reilly (1991-), joueur de hockey sur glace canadien et frère de Cal O'Reilly.
 Salaria Kea-O'Reilly (1913-1991), militante et infirmière américaine
 Terence O'Reilly (1951-), joueur de hockey sur glace canadien
 Tim O'Reilly (1954-), auteur et éditeur irlandais d'ouvrages d'informatique 
 Tony O'Reilly (1936-), homme d'affaires irlandais, ancien international de rugby à XV
 Wilf O'Reilly (1964-), patineur de vitesse sur piste courte britannique

Personnages 
 Ryan O'Reilly, un personnage de la série télévisée Oz
 Cyril O'Reilly, un autre personnage de la série télévisée Oz

Lieux 
 L'Île O'Reilly, au Canada

Médias 
 O'Reilly Media, société d'édition américaine
 O'Reilly Open Source Convention, événement annuel d'informatique
 The O'Reilly Factor, émission américaine

Voir aussi 
 
 La famille irlandaise O'Reilly et ses liens avec l'Autriche et la Russie: .
Patronyme irlandais